Río Herreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Herreros (vattendrag i Spanien, Andalusien), Provincia de Jaén, 
 Río Herreros (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar